Unter der Gattung VII b ordnete 1868 die Großherzogliche Badische Staatsbahn bei der Einführung neuer Gattungsbezeichnungen ältere C n2 - Dampflokomotiven ein, nämlich die Güterzuglokomotiven der alten Gattungen 
 Gattung Xa und
 Gattung Xb

Dampflokomotive Achsfolge C
007 B